Alberite de San Juan kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alberite de San Juan (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Alberite de San Juan (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar